Jefferson este un nume de familie, care se referă adesea la Thomas Jefferson, cel de-al treilea președinte al Uniunii.

Numele Jefferson se poate referi și la:

Locuri

Canada 

 Jefferson, provincia ,

Statele Unite ale Americii 

 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jeffersontown, Kentucky, originally known as Jefferson
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul , sat inclus în localitatea Holden,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Localitatea Jefferson, comitatul Greene;
 Districtul Jefferson, comitatul Somerset;
 Jefferson, comitatul York;
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul ,
 Jefferson, statul , oraș,
 Jefferson, comitatul Green, un târg,
 Jefferson, comitatul Jefferson, un târg,
 Jefferson, comitatul Monroe, un târg,
 Jefferson, comitatul Vernon, un târg,
 Jefferson Junction, statul Wisconsin, comunitate neîncorporată.

Propuse state a Statelor Unite 

 Jefferson (Mountain state), propus în 1859,
 Jefferson (Pacific state), propus în 1941,
 Jefferson (South state), propus în 1915.

Oameni 

 Jefferson (nume de familie)
 Jefferson (prenume)
 Jefferson, ori Geoff Turton, cântăreț britanic.

Vezi și 

 Jefferson (dezambiguizare)
 Comitatul Jefferson (dezambiguizare)
 Districtul Jefferson (dezambiguizare)

Nume proprii